Зона покрытия спутника — часть поверхности земного шара (или часть зоны видимости), в пределах которой обеспечивается уровень сигналов от спутников связи, необходимый для их приема с заданным качеством, а также гарантируется способность приема на входе ИСЗ сигналов от земной станции, обладающей определёнными параметрами.

Зона покрытия зависит от таких параметров как позиция спутника на орбите (необязательно геостационарной), диаграммы направленности транспондеров, и мощности передатчика.

Виды покрытия 
Виды зон покрытия спутника:
 глобальные (вся видимая с ИСЗ часть поверхности Земли при малой неравномерности усиления бортовой антенны. Ширина луча антенны ИСЗ при этом составляет 17,4° для угла прихода 0°);
 полуглобальные;
 зональные.

Проекция зоны покрытия на географическую карту называется картой покрытия. На карте покрытия указываются уровни мощности сигнала, например — 53 dbW, 50 dbW, 48dbW, 45 dbW и 40 dbW. Чем больше мощность, тем меньшего диаметра антенна требуется для нормального приема сигнала.

Зона покрытия спутника является основной характеристикой, определяющей возможность принятия сигнала со спутника.

Определение покрытия 
Зона покрытия конкретного транспондера спутника с геостационарной орбитой определяется по карте покрытия и ограничена его зоной видимости, расстоянием до него, геологическими и иными препятствиями (картой покрытия не учитываются). Покрытия конкретной местности сигналами со спутников определяется по зонам их покрытия. Обычно, сразу же, ограничиваются спутниками находящимися в прямой видимости (выше горизонта), определяя углы минимальной и максимальной долготы. Для облегчения расчётов обычно применяются специализированные программы. Они позволяют как минимум отфильтровать спутники, находящиеся не в прямой видимости с конкретной местности, например, Satellite Antenna Alignment и SATTV.

См. также 
 Диаграмма направленности
 Геостационарная орбита

Примечания

Источники 
 «Электромагнитная совместимость систем спутниковой связи» / Под редакцией Л. Я. Кантора и В. В. Ноздрина, ФГУП НИИР, 2009 г.

Спутниковая связь